Al-Mustadhi peut désigner :
 Al-Mustadhi, trente-troisième Calife Abbasside de Bagdad (1170-1180) ;
 Al-Mustadhi, de la dynastie alaouite du Maroc (1738-1740).